Tan (谭), een Chinese achternaam
 Tan (谈), een Chinese achternaam
 een Indische en Surinaamse transliteratievorm van Chen 陈, een Chinese achternaam
 de wiskundige afkorting voor Tangens
 een populair konijnenras, zie: Tankonijn 
 Humberto Tan (1965), een Nederlandse presentator, schrijver en kledingontwerper
 Tan Hoan Liong (1938-2009), een Indonesisch schaker
 een elektronische handtekening, zie: TAN-code
 afkorting van Totaal Ammoniakaal Stikstof
 Tan (Slagerij van Kampen)